Aksel eller Axel Petersen er navnet på flere personer:

 Axel Petersen (1880-1962) – dansk atlet (Axel Johannes Petersen)
 Axel Petersen (fodboldspiller) (1887-1968) – dansk fodboldspiller
 Axel Petersen (instruktør) (1887-1971) – dansk instruktør
 Axel Petersen (1887-1971) – dansk civilingeniør (tonefilmsystemet Petersen & Poulsen)
 Axel Petersen (tennisspiller) (1897-1985) – dansk tennisspiller
 Aksel Petersen (1897-1954) – dansk arkitekt
 Axel Petersen (1902-1983) – dansk atlet (Carl Axel Holger Petersen)

 andet
 Axel Petersen (dokumentarfilm) – dansk dokumentarisk optagelse fra 1923